Петрусенко — українське прізвище. Відомі носії:

 Петрусенко Владислав Вікторович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Петрусенко Іван Васильович (1919—2001) — бригадир колгоспу імені Леніна Глухівського району Сумської області Української РСР.
 Петрусенко Оксана Андріївна (1900—1940) — українська оперна співачка (лірико-драматичне сопрано).

Примітки 

Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем
Прізвища на -енко